Az 1981–1982-es olasz labdarúgókupa az olasz kupa 35. kiírása. A kupát az Internazionale nyerte meg harmadszor.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

1 – Az olasz szövetség döntése alapján.

Negyeddöntő 
A fordulóban csatlakozó csapat: Roma (címvédő)

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben az Internazionale nyert (2–1).

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa